Capim kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Olivença (ort), Alagoas, 
 Capim (kommun i Brasilien), Paraíba, 

Robotskapade Brasilienförgreningar